Krokholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Krokholm, Björneborg, Satakunta,  (6 ha)
 Krokholm (Brändö, Åland),  (39 ha)
 Krokholm, Kimitoön, Åboland, 
 Krokholmen, Sibbo, Nyland,  (15 ha)

Se även
Krokholmen